Wellington College kan referere til:

Wellington College (Berkshire), en privatskole i Crowthorne, Berkshire, England
Wellington College (New Zealand), Wellington, New Zealand
Wellington College Belfast, grammar school i Belfast, Nordirland
Wellington College (Hong Kong) i Kowloon Bay, Hong Kong
Wellington Girls' College, Wellington, New Zealand
Wellington College, fiktiv liberal kunstskole og og omgivelser i Zadie Smiths 2005 roman On Beauty